Das Herreneinzel der Australian Championships 1962 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Sieger des Turniers wurde der topgesetzte Rod Laver, der im Finale seinen Landsmann und Titelverteidiger Roy Emerson in vier Sätzen (8:6, 0:6, 6:4, 6:4) besiegen konnte.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Herreneinzel
1962